Jako májové zákony se označuje několik skupin zákonů:

 Májové zákony (Předlitavsko) – 1868, oslabení vlivu římskokatolické církve na školství, manželské právo, zrušení jejího výsadního postavení vzhledem k ostatním církvím
 Májové zákony (Prusko) – 1873–1875, politika vůči římskokatolické církvi (Kulturkampf)
 Májové zákony (Rusko) – 1882, soubor protižidovských dekretů